Sicydium kan syfta på:

 Sicydium (djur) – ett släkte av fiskar
 Sicydium (växter) – ett släkte av växter